The National Health – album zespołu Maxïmo Park
 The National Health – brytyjska sztuka z 1969 roku
 The National Health – filmowa adaptacja sztuki o tym samym tytule z 1973 roku